V Praze jsou dva kostely svatého Rocha:
 Kostel svatého Rocha (Hradčany) – v areálu Strahovského kláštera
 Kostel svatého Rocha (Žižkov) – u Olšanských hřbitovů na Olšanském náměstí

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení